

Art 
 Cartes a Julieta, pel·lícula romàntica estatunidenca de Gary Winnick del 2010
 Julieta (pel·lícula), pel·lícula espanyola de Pedro Almodóvar del 2016
 Romeu i Julieta, tragèdia de William Shakespeare del 1597

Astronomia 
 Julieta (satèl·lit), satèl·lit del planeta solar Urà

Biografies 
 Julieta Castellanos (San Francisco de Becerra, 1954), sociòloga i acadèmica hondurenya
 Julieta Gracián, d'àlies musical Julieta (Barcelona, 2001), cantant i estudiant catalana
 Julieta Rosen, àlies artístic de Julieta Ingrid Ramirez Cabaña Rosenlind (Ciutat de Mèxic, 1962), actriu mexicana de cinema i televisió
 Julieta Lanteri, (La Briga Auta, 1873 – Buenos Aires, 1932) metgessa, política i feminista italoargentina
 Julieta Paredes Carvajal (La Paz, 1967), poeta, cantautora, escriptora, grafitera i activista boliviana
 Julieta Serrano i Romero (Barcelona, 1933), actriu de cinema i teatre catalana
 Julieta Venegas (Califòrnia, 1970), cantant mexicana
 Julieta XLF, àlies de Julia Silla (València, 1982), artista urbana valenciana dels grafits
 Rosa Julieta Montaño Salvatierra (Quilacollo, 1966), advocada i activista feminista boliviana